Johann Georg Czigan ist der Name folgender Personen:

* Johann Georg Czigan (Freiherr) (um 1600–1640), deutscher Adliger
 Johann Georg Czigan (Hofbeamter), deutscher Hofbeamter, Mitglied der Fruchtbringenden Gesellschaft